Далас () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Блуденц.  . Официальный код  —  80108.

География

Соседние коммуны

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Христиан Гантнер (АНП) по результатам выборов 2004 года.Совет представителей коммуны () состоит из 18 мест. 
 АНП занимает 8 мест.
 СДПА занимает 6 мест.
 АПС занимает 4 места.

Примечания

Ссылки
официальная страница

Общины Форарльберга